Puccinellia macquariensis — вид цветковых растений рода Бескильница ().

Ареал и местообитание 
Эндемик австралийского субантарктического острова Маккуори в Южном океане. Галофит, образует плотные пятна на прибрежных скалах.

Ботаническое описание 
Многолетнее плотнокустовое травянистое растение. Достигает в высоту 4—25 см. Цветёт с ноября по июнь.

Родственные связи 
Является близким родственником вида Puccinellia walkeri, произрастающего на островах к югу от Новой Зеландии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

macquariensis